Yılmaz Vural (Adapazarı, 1 januari 1953) is een Turkse voetbaltrainer en voormalig voetballer. 
Anno 2019 is hij een van de meest ervaren trainers in het Turkse voetbal, die bekend staat om zijn temperamentvolle gedrag op en naast het veld. Hij studeerde aan de sporthogeschool van Keulen.

Prestaties
In zijn carrière als trainer wist Vural vier keer te promoveren naar de Süper Lig. Dit lukte in het seizoen 1994-1995 met Eskişehirspor, 1995-1996 met Sarıyer, 2005-2006 met Antalyaspor en 2016-2017 met Göztepe. In het seizoen 2015-2016 ging promotie aan zijn neus voorbij toen hij met Adana Demirspor na penalty's verloor van Alanyaspor.

Trainersstatistieken

Turks voetbalcoach
Turks voetballer